Grzegorzew – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, siedziba gminy Grzegorzew
 Grzegorzew – część miasta Krotoszyn
 Grzegorzew – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim
 Grzegorzew – dawna gromada

Zobacz też 
 Grzegorzewo, Grzegorzewice